Die 2. Powerchairhockey-Weltmeisterschaft wurde vom 1. bis 8. November 2010 in Italien ausgetragen. Die Spiele fanden in Lignano Sabbiadoro statt.

Den Titel des Weltmeisters im Powerchair-Hockey gewann zum ersten Mal Deutschland, das im Finale die Niederlande bezwang. Bronze ging an Finnland. Die Weltmeisterschaft lief noch unter dem Namen IWAS-Weltmeisterschaft. Seit 2017 heißt sie nun IPCH-Weltmeisterschaft (IWAS Powerchair Hockey World Championship).

Gruppenspiele

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Torschützen Top 15

Abschlussplatzierung

Weblink 
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
2010
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Friaul-Julisch Venetien
Lignano Sabbiadoro
Behindertensport (Italien)